Каххаров, Кахаров — фамилия.
 Каххаров, Абдугафор (1896—1972) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кахаров, Абдулахад Кахарович (1913—1984) — советский партийный и государственный деятель.
 Каххаров, Абдурахим Абдулахадович (род. 10 ноября 1951) — таджикский государственный деятель.
 Каххаров, Вильгельм Зульфатович (1938—2020) — советский футболист.